Ро́берт Э́двард Грин (; январь 1912 — 1949), также известный как Э́дди Грин () — английский футболист, нападающий.

Биография 
Уроженец Тьюксбери, Глостершир, Грин начал футбольную карьеру в местной любительской команде «Тьюксбери Таун». В 1929 году стал профессиональным футболистом, подписав контракт с клубом Третьего южного дивизиона «Борнмут энд Боском Атлетик». Провёл в команде два сезона, сыграв 6 матчей в рамках лиги. В 1931 году стал игроком клуба Первого дивизиона «Дерби Каунти». В сезоне 1931/32 провёл за команду один матч в лиге. В следующем сезоне в основном составе «баранов» не появлялся.

В июне 1933 года перешёл в клуб Второго дивизиона «Манчестер Юнайтед». 26 августа 1933 года дебютировал за «Юнайтед» в матче Второго дивизиона против «Плимут Аргайл». 2 сентября 1933 года забил свой первый гол за «Юнайтед» в матче Второго дивизиона против «Линкольн Сити». Всего в сезоне 1933/34 провёл за команду 9 матчей и забил 4 мяча.

В июле 1934 года перешёл в клуб Третьего северного дивизиона «Стокпорт Каунти». Провёл в нём последующие два сезона, сыграв 55 матчей и забив 22 мяча. В дальнейшем выступал за клуб Южной лиги «Челтнем Таун».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com

Футболисты Англии
Игроки ФК «Борнмут»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед» 
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Челтнем Таун»